Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 2014 de l’US Open de tennis qui est disputé du 25 août au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Sania Mirza et Bruno Soares battent Abigail Spears et Santiago González en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Dotation

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte de l'US Open

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2014
US Open Double mixte
US Open Double mixte
Tennis aux États-Unis en 2014
Tennis en août 2014
Tennis en septembre 2014
Sport aux États-Unis en août 2014
Sport aux États-Unis en septembre 2014
Sport à New York en 2014